Самково — название населённых пунктов в России:
 Самково — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Самково — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Самково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Самково — село в Казачинском районе  Красноярского края.
 Самково — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Самково — село в Кудымкарском районе Пермского края.
 Самково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.